Claude Piéchaud né le  à Paris et décédé le  à Honfleur, est un dessinateur et graveur français.

Biographie

Jeunesse et formation 

Claude Piéchaud est né en 1928 à Paris. Son père, le journaliste et écrivain Louis Piéchaud, est issu d'une vieille famille girondine originaire d'Abzac et à la tradition médicale fortement ancrée, proche des milieux artistiques et qui compte de nombreux collectionneurs d'art. Sa mère, Louise Manoury, est la fille d'un négociant du Havre. Durant son adolescence, il prend des cours avec le sculpteur Robert Coutin. Il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris peu après la Seconde Guerre mondiale dans la section de gravure, et mène dès lors une double activité de graveur et d'illustrateur de presse au Figaro où il reste douze ans.

Claude Piéchaud épouse en 1954 Catherine Beray, d'où trois enfants Jacques, médecin, Pascaline, directrice d'hôpital, et Guillaume, designer.

Carrière artistique 
En 1950, il expose de façon remarquée ses premières œuvres, des dessins à la plume, à la mine de plomb, au crayon lithographique, des quais de Seine, de Montmartre et de la Cité, et plusieurs portraits dont un de Charles Dullin. En 1956, il commence à illustrer de grands textes d’écrivains contemporains tel que Genevoix, Mauriac, et Camus. Il s’éloigne alors des formes usuelles du classicisme pour s’inspirer de formes nouvelles issues de la faune et de la flore qui deviennent l’empreinte de cet artiste de l’imaginaire. Le ministère de la culture lui achète une vingtaine de dessins.

Il travaille pour la Manufacture de Sèvres en 1988. L’une des pièces de son travail, un vase décoré, est retenue et choisie par le prince et la princesse de Galles, à qui le président de la République souhaite offrir un cadeau. Par la suite, il retourne à la peinture à l’huile en créant des panneaux découpés pour les services de pédiatrie de différents hôpitaux, puis une série d’aquarelles surréalistes sur le thème « villes anglaises » qu’il décline en séries.

Claude Piéchaud a exposé en France, en Allemagne, et aux États-Unis avec Salvador Dalí au Old Print Center. Il est aussi invité du groupe MAINS (Mouvement Artistique International des Nouveaux Surréalistes) dans les années 1990.

Claude Piéchaud décède le  à Honfleur, en Normandie.

Œuvres

Dessin 
 Portrait de Marcel Aymé, paru dans Les Nouvelles Littéraires du  et exposé en 1987 au Musée de Montmartre.
 Portrait de Charles Dullin, 1950.

Illustration 

 , non relié : gravures à l'eau-forte.
  : illustrations.
  : illustrations.

Gravure 

 Paris, Bibliothèque nationale de France :
 Le Port de Bordeaux, 1953, eau-forte ;
 L'Île Saint-Louis, 1953, eau-forte.
 Filets n° 1, 1975, gravure.
 Localisation inconnue :
 Retour des îles, 1977, eau-forte.

Peinture 
 Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales de France :
 Mon jardin, 1953.
 Vue de Vaison, 1953.
 Le Château, 1954.
 Le Pont de Nyons, 1955.
  Les cafés, 1958.

Expositions 
 Paris : Galerie des Arts plastiques (rue de Seine), Galerie quai de Conti, Galerie Hautecœur (rue Molière).
 New York : Old Print Center, avec Salvador Dalí.

Notes et références

Bibliographie 
 .

Graveur français du XXe siècle
Graveur français du XXIe siècle
Peintre français du XXe siècle
Peintre français du XXIe siècle
Naissance en mars 1928
Naissance à Paris
Décès en mai 2008
Décès à Honfleur
Décès à 80 ans